Тиссо () — французская фамилия. Известные носители:

 Тиссо, Джеймс (1836—1902) — французский художник.
 
 Тиссо, Николя (1824—1897) — французский картограф.
 Тиссо, Пьер-Франсуа (1768—1854) — французский писатель.
 Тиссо, Самюэль Огюст Андре Давид (1728—1797) — швейцарский медик.

См. также 
 Tissot — марка часов, созданная Шарлем Фелисьеном Тиссо и его сыном Шарлем-Эмилем.